Taliani est un patronyme d'origine italienne porté notamment par :
 Alessio Taliani (né en 1990), coureur cycliste italien ;
 Emidio Taliani (1838–1907), cardinal italien.

Voir aussi 
 Tamni Reda alias Reda Taliani (Reda l'italien) (né en 1980), chanteur et un musicien de raï algérien.

Patronyme italien